Наталья Семёновна Борщова (9 августа 1758 — 31 октября 1843) — русская дворянка, училась в Смольном институте благородных девиц, который окончила с золотой медалью, фрейлина великой княгини Марии Фёдоровны, кавалерственная дама ордена Св. Екатерины (малого креста) (15.04.1841).

Биография 
Наталья Семёновна — дочь лейб-гвардии отставного фурьера Семёна Ивановича Борщова (или Барщова, как писали тогда). Кроме Натальи у него и его жены Екатерины Алексеевны было ещё шесть детей, а все состояние семьи составляли 113 душ крепостных, к тому же заложенных. В 1764 году Наталья была принята в Смольный институт. В институте, обладая хорошим голосом, она принимала участие в театральных постановках. О музыкальной одаренности Натальи отзывался А. А. Ржевский:
В 1776 году, как одна из лучших учениц, Наталья окончила институт с Большой золотой медалью, вензелем императрицы и пенсией 250 рублей в год. Будучи предназначенной к пожалованию фрейлиной при дворе великой княгини Наталии Алексеевне, скончавшейся за несколько дней до первого выпуска смолянок, она была принята ко двору 14 июня 1776 года и назначена состоять вместе с любимой своей подругой по институту Е. И. Нелидовой фрейлиной при второй супруге цесаревича, великой княгини Марии Феодоровны.

В этом официальном звании Наталья сопровождала «графа и графиню Северных» в их путешествии по Европе в 1782 году и вместе с Екатериной Нелидовой во всех официальных случаях «имела шаг» перед княгиней Салтыковой и госпожой Бенкендорф, сопровождавших великокняжескую чету неофициально. Наталья Борщова не пользовалась, однако, особенным расположением великой княгини, которая во время путешествия всегда тяготилась присутствием своих фрейлин, мешавших ей оставаться в обществе г-жи Бенкендорф. Но Борщову ценили при «малом дворе» за её сценический талант, где она не раз принимала участие в спектаклях, которые устраивала великая княгиня.

В 1809 году Наталья была назначена состоять гофмейстериной при фрейлинах, а вслед за тем была пожалована в кавалерственные дамы ордена св. Екатерины меньшого креста.

Судя во всему, жизнь Н. С. Борщовой прошла вполне спокойно и счастливо. Прожила она дольше всех своих подруг по первому и, как оказалось, самому знаменитому выпуску Смольного института. Умерла Наталья Семёновна 31 октября 1843 года и была похоронена на Смоленском кладбище в Петербурге.

Семья и дети 
Первым браком (с 16.02.1785) Наталья Семёновна Борщова была замужем за вдовцом Клавдием Семёновичем Мусиным-Пушкиным (1741— ?), у которого было многочисленное потомство:
 Пётр (1765—1834) — пасынок Борщовой, генерал-лейтенант. Его дочь Екатерина (1816—1897) была фавориткой Николая I, в замужестве за С. В. Трубецким.
 Екатерина (1769— ?), девица.
 Павел (1769— ?), генерал-майор, шеф Витебского полка (1801—1806). Бездетный.
 Александр (1771— ?)
 Александра, замужем за Николаем Васильевичем Масловым.
 Сергей (1777—1853), майор Черниговского драгунского полка, участник бородинской битвы, награждён орд. Св. Георгия 4 класса за отличие. Полковник (1815) Черниговского конно-егерского полка. В 1839 году был в отставке.
 Николай (1779— ?)
 Иван (1783—1822), генерал-майор
Овдовев, Наталья Семёновна вышла замуж за генерал-майора барона Вильгельма Людвига фон дер Ховена.

Примечание 

Фрейлины российского императорского двора
Борщова
Выпускницы Смольного института